Andreas Kielman von Kielmansegg (?–1590) generális, Komárom várkapitánya
 Andreas Kielmann (1825–1873) német festő